Shot kan syfta på:
Shot (dryck) – ett mindre glas av alkoholdryck eller juicedryck
Shot (sång) – en låt av musikgruppen The Rasmus
Sho't – en israelisk stridsvagn under kalla kriget